

Geografia 
 Ose – torrente dell'Umbria (Italia);
 Ose – local government area della Nigeria
 Ose – un villaggio della Contea di Agder in Norvegia
 Ose – villaggio polacco;
 Ose – località scozzese, sull'isola di Skye

Sigle 
 Œuvre de secours aux enfants – organizzazione umanitaria; 
 Open Source Ecology – organizzazione ambientale;
 OPENSTEP Enterprise –  sistema operativo; 
 Operating System Embedded – sistema operativo real-time della ENEA AB; 
 Ordine di Sant'Elisabetta – ordine religioso cattolico; 
 Ordine della Stella in Oriente – organizzazione della Società Teosofica; 
 OSE (Organismos Sidirodromon Ellados) – azienda pubblica che gestisce le ferrovie greche;
 Osaka Securities Exchange;
 Oslo Stock Exchange – la borsa di Oslo.

Codici 
 OSE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Omora (Papua Nuova Guinea)

Persone 
 Doug Ose – politico statunitense